Ингороква () — фамилия.

Известные носители 
Ингороква, Зураб (род. 1971) — грузинский актёр.

Ингороква, Игнатий (1859—1894) — грузинский писатель, публиковался под псевдонимом Ниношвили.

Ингороква, Павел (1893—1983) — грузинский историк и филолог.